Galeotto – personaggio letterario
Galeotto I Malatesta – condottiero
Galeotto – rematore imbarcato, spesso a forza, su una galea o galera; in seguito: prigioniero carcerato, poco di buono
 Galeotto fu il libro – citazione dall'Inferno di Dante Alighieri

Altri progetti